Nooitgedacht, Nooit Gedacht of Nooit Gedagt kan verwijzen naar:

Plaatsnamen 
Nooitgedacht (Delfzijl), een gehucht in de gemeente Eemsdelta (Groningen)
Nooitgedacht (Aa en Hunze), een plaats in de gemeente Aa en Hunze (Drenthe)
Nooit Gedacht (Nolle), oude naam voor buurtschap Nolle in de gemeente Sluis (Zeeuws-Vlaanderen)
Nooitgedacht (Zuid-Afrika)

Windmolens 
Nooit Gedacht (Afferden), een windmolen in Afferden (Limburg)
Nooitgedacht (Arnemuiden), een windmolen in Arnemuiden
Nooit Gedacht (Budel), een windmolen in Budel
Nooit Gedacht (Cadzand), een windmolen in Cadzand
Nooit Gedacht (Colijnsplaat), een windmolen in Colijnsplaat
Nooit Gedacht (Eindewege), een windmolen in Eindewege
Nooit Gedacht (Merselo), een windmolen in Merselo
Nooit Gedacht (Schaijk), een windmolenrestant in Schaijk
Nooitgedacht (Spijkenisse), een windmolen in Spijkenisse
Nooitgedacht (Veenoord), een windmolen in Veenoord
Nooit Gedacht (Warnsveld), een windmolen in Warnsveld
Nooit Gedagt (Woudrichem), een windmolen in Woudrichem
Kruiskensmolen, ook Nooit Gedacht genaamd, een molenrestant te Mechelen-aan-de-Maas

Plantages 
Nooit Gedacht, een houtplantage in Saramacca, Suriname
Nooytgedacht, een koffieplantage in Commewijne, Suriname

Waterschap 
Nooit Gedacht, voormalig brugwaterschap in Veendam

Personen 
 Jan Jarings Nooitgedagt, fabrikant van houten gereedschap, schaatsen en speelgoed in IJlst (Friesland)

Overig 
 Nooitgedacht (boerderij), gebouw in de gemeente Montfoort
 Nooitgedacht (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma met Rik Torfs
 VV Nooit Gedacht, voetbalvereniging in Geffen, gemeente Oss
 Nooitgedacht (uitgeverij), stripuitgeverij
 Nooitgedacht (paardenras), Zuid-Afrikaans paardenras